Aeroporto Gino Lisa – aeroporto di Torino
 Aeroporto Gino Lisa – aeroporto di Foggia